

Codici 
 xon – codice ISO 639-3 della lingua kokomba

Mineralogia 
 Xon – abbreviazione di xonotlite

Note